Umbreit ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Umbreit (* 1950), deutscher Dokumentarfilmer
 Carl Umbreit (Archäologe) (1896–1946), deutscher Archäologe
 Friedrich Wilhelm Carl Umbreit (1795–1860), deutscher Theologe
 Karl Gottlieb Umbreit (1763–1829), deutscher Organist und Komponist
 Paul Umbreit (1868–1932), deutscher Gewerkschafter
 Samuel John Umbreit (1871–1945), methodistischer Bischof

Umbreit ist der Name folgender Unternehmen:
 Umbreit (Buchgroßhändler), deutscher Zwischenbuchhändler